Син Дон Бин (신동빈; 辛東彬) или  (род 14 февраля, 1955) — японский бизнесмен корейского происхождения. Бывший CEO корейской Lotte Group и японской бейсбольной команды Chiba Lotte Marines. Второй сын Сина Гёгхо (Takeo Shigemitsu), основателя и первого главы Lotte Group. Младший брат Хироюки Сигемицу (корейское имя Син Дон Жу), CEO японского отделения Lotte Group. Получил экономическое образование в Университете Аоямы в 1977 году и в Колумбийском университете
. В феврале 2018 года был признан виновным в передаче взяток по итогам рассмотрения последствий южнокорейского политического скандала 2016 года, получил срок заключения 30 месяцев и тогда же ушёл с поста главы Lotte Group.

Награды 
 Орден Дружбы (20 октября 2015 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие экономических связей, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом

Ссылки 
 [커버스토리] 일본인 아내·어머니 둔‘반쪽 한국인’ 뉴스메이커 649호

Примечания 

Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Колумбийской школы бизнеса
Корейцы в Японии
Lotte